Угур Демирок (; 8 июля 1988 года, Стамбул) — турецкий футболист, защитник клуба «Кайсериспор». Выступал за сборную Турции.

Клубная карьера 
Угур Демирок — воспитанник футбольного клуба «Галатасарай» из своего родного города. 1 апреля 2006 года он дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену в самой концовке домашнего поединка против «Генчлербирлиги». Сезон 2006/07 Угур Демирок провёл на правах аренды за «Газиантепспор», но сыграл за него лишь в двух матчах Суперлиги. В следующих сезонах он играл за клубы Первой и Второй лиг «Истанбулспор», «Бейлербейи» и «Карталспор», также будучи в аренде. Летом 2011 года Угур Демирок перешёл в команду Первой лиги «Акхисар Беледиеспор», с которой по итогам чемпионата 2011/2012 выиграл лигу и вышел в Суперлигу. 9 января 2013 года он забил свой первый гол на высшем уровне, ставший единственным и победным в домашней игре с «Антальяспором». В январе 2015 года Угур Демирок стал футболистом «Трабзонспора». Сезон 2015/16 он провёл на правах аренды за «Османлыспор», а летом 2018 года перешёл в «Коньяспор».

Карьера в сборной 
5 марта 2014 года Угур Демирок дебютировал в составе сборной Турции в домашнем товарищеском матче против команды Швеции, выйдя на замену в самой концовке.

Достижения 
 «Акхисар Беледиеспор»
 Победитель Первой лиги Турции: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Бейлербейи»
Игроки ФК «Карталспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Кайсериспор»